Ву́лиця Акаде́міка Я́нгеля — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Академіка Янгеля — вулиця в місті Дніпро
 Вулиця Академіка Янгеля — вулиця в місті Київ
 Вулиця Академіка Янгеля — вулиця в місті Вінниця (колишня Фрунзе).

Вулиці, названі на честь людей